Григо́рий Соколо́в:
 Соколов, Григорий Алексеевич (1828—1884) — российский священник и духовный писатель.
 Соколов, Григорий Григорьевич (1904—1972) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Соколов, Григорий Иванович (1810—1852) — русский писатель, историк, переводчик и педагог.
 Соколов, Григорий Липманович (род. 1950) — советский и российский пианист.
 Соколов, Григорий Максимович (1912—1941) — Герой Советского Союза.
 Соколов, Григорий Семёнович (1899—1952) — Герой Советского Союза.
 Соколов, Григорий Степанович (в монашестве Григорий; 1843—1928) — деятель обновленчества, архиепископ Краснослободский, викарий Пензенской епархии.